Кокуй — подземный ручей в центре Иванова.
Кокуй — бульвар в центре Иванова.
Кокуй — улица в Иванове, сейчас носит название Улица 10-го Августа.